ТГАСУ (аббр.) сокращение от понятия архитектурно-строительный университет с указанием города размещения.

 Томский государственный архитектурно-строительный университет (один из старейших в России из инженерно-строительных и архитектурно-строительных вузов), ТГАСУ
 Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, ТюмГАСУ.